Anne Claire est une peintre belge, née Marianne Allard à Tournai le . Elle est l'épouse du philosophe Jean C. Baudet. Elle réside à Bruxelles.

Biographie
Anne Claire, après une formation de graphiste à l'Institut des Ursulines à Mons, suit les cours de l'Institut Supérieur d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, annexé aux Musées royaux des Beaux-Arts, à Bruxelles, dont elle est diplômée en 1965. Elle séjourne en Afrique (Congo ex-belge, Burundi, Rwanda, Kenya) où elle accompagne son mari, jusqu'en 1975. Revenue en Belgique, elle est engagée comme dessinatrice scientifique au Jardin Botanique National de Belgique, où elle est chargée, notamment, d'illustrer la Flore d'Afrique Centrale.

Œuvre
Ayant quitté le Jardin Botanique en 1999, Anne Claire abandonne les rigueurs du dessin scientifique pour se lancer dans l'aventure d'une représentation du Réel plus conforme à sa profonde inspiration. Elle pratique les techniques principales (huile, aquarelle, acrylique) et poursuit un cheminement partant de l'illustration florale la plus stricte, en noir et blanc, à l'exubérance la plus totale dans le jeu des formes et des couleurs, toujours servie cependant par une haute maîtrise du dessin.

Passant de la figuration la plus soucieuse qui soit de la "ressemblance" (allant jusqu'à l'utilisation du microscope pour l'étude des formes naturelles) à l'abstraction la plus totale où l'on ne trouve plus que l'explosion libérée des couleurs, Anne Claire peut être considérée comme une représentante du courant de figurabstraction caractéristique de certains artistes de la postmodernité.

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel d'Anne Claire

Peintre belge du XXe siècle
Naissance en septembre 1943